Rzymianie – mieszkańcy miasta Rzym
 Rzymianie – mieszkańcy państwa rzymskiego (republiki rzymskiej, cesarstwa rzymskiego, zachodniorzymskiego i wschodniorzymskiego)
 Rzymianie – osoby posiadające rzymskie obywatelstwo